Dans la langue courante, sec est un adjectif (féminin : sèche) qui qualifie ce qui n'a pas  d'eau (le substantif correspondant est ).

Sigle 

Le sigle ou acronyme SEC peut désigner :
 Samsung Electronics Corporation, une entreprise sud-coréenne ;
 Section d'enquête et de contrôle, la police aux questions juives du régime de Vichy, à partir de 1942 ;
 Securities and Exchange Commission, l'autorité de réglementation des activités boursières aux États-Unis ;
  ou chromatographie d'exclusion stérique ;
 Société des employés de commerce, en Suisse ;
 Société des études camusiennes, une association ;
 Southeastern Conference, une conférence regroupant des équipes sportives universitaires du sud-est des États-Unis ;
 Système européen de comptabilité nationale, le système de comptabilité qui procure un cadre comptable commun aux pays de l'Union européenne.

Sciences et techniques

Biologie 
 Sec est le code désignant la sélénocystéine dans les séquences d'acides aminés des sélénoprotéines.

Chimie 
 L'extrait sec d'une substance est le résidu déshydraté obtenu par chauffage.
 En chimie analytique, l'extrait sec est le pourcentage de ce résidu, en masse ou en volume, par rapport à la substance initiale.
 L'eau sèche est une poudre constituée de gouttelettes d'eau enrobées d'une pellicule de silice  hydrophobe.

Mathématiques 
  est le symbole de la fonction sécante, inverse du cosinus. Elle est peu usitée dans les pays francophones, mais courante dans les pays anglo-saxons.

Physique 
 sec est un symbole non standard de la seconde, une unité de temps (le symbole correct est « s »).

Culture et société

Gastronomie 
 L'adjectif sec qualifie l'absence de goût sucré d'une boisson alcoolisée.

Législation 
 Aux États-Unis, un lieu (village, ville, comté, ) sec est un lieu où la vente et la consommation d'alcool sont interdites ou fortement restreintes.

Sports 
 En plongée sous-marine, un sec est un relief subaquatique.

Patronyme 
 Joseph Sec (1716-1794) est le commanditaire d'un monument révolutionnaire à Aix-en-Provence, en 1792.

Toponyme 

 .